Малая водяная полёвка, или полёвка Шермана (), — вид грызунов из подсемейства Arvicolinae.

Распространение 

Страны распространения: Андорра, Австрия, Хорватия, Чехия, Франция, Венгрия, Германия, Италия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швейцария, Украина. В основном ограничивается возвышенностями, где строит большие подземные норы на лугах (в частности пастбища) или, реже, в лесах, от уровня моря до альпийских лугов 2400 метров.

Морфология 

Половой диморфизм отсутствует. Хвост короткий. Цвет шерсти отличается даже в пределах популяции, начиная от темно-коричневого или желтовато-коричневого до серого сверху, стороны коричневые или коричнево-желтые, брюхо светло-серое; хвост, как правило, двухцветный.

Поведение 

Преимущественно травоядная, питается растениями в летнее время и корнями, луковицами и клубнями в зимнее время. Обитает в сложных норах, которые обычно не глубже 1 м. Чаще всего становится добычей Asio otus и Tyto alba. Тесно связаны с водой.

Угрозы и охрана 
Малую водяную полёвку долгое время рассматривали в числе редких и исчезающих видов, вид был включен в Красную книгу Украины 1994 года. В последнее издание ККУ (2009) малая водяная полёвка не включена. Теперь этот вид относят к видам вредителей на сельскохозяйственных угодьях горных районов Карпат.

Источники 
 Amori, G., Hutterer, R., Kryštufek, B., Yigit, N., Mitsain, G. & Muñoz, L.J.P 2008. Arvicola scherman
 Загороднюк І., Покиньчереда В., Киселюк О., Довганич Я. Теріофауна Карпатського біосферного заповідника / За ред. І. Ємельянова. — Київ: Інститут зоології НАН України, 1997. — 60 с. — (Вестник зоологии. Додаток 5).
 Киселюк О. І. Еколого-морфологічні особливості видів нориць роду Arvicola (Rodentia, Arvicolidae) фауни Східних Карпат // Вестник зоологии. — Том 31, № 5-6. — С. 86-89.
 Montane Water Vole. Arvicola scherman in der Roten Liste gefährdeter Arten der IUCN.

Примечания 

Животные, описанные в 1801 году
Водяные полёвки
Млекопитающие Европы
Шерман